Името Величково носят две български села:

 Величково (Област Варна),
 Величково (Област Пазарджик).